Il doppio del torneo di tennis Rock Hill Rocks Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Mariana Duque-Marino e María Irigoyen che hanno battuto in finale Allie Kiick e Asia Muhammad 4-6, 7-65, [12-10].

Teste di serie 

 Mariana Duque-Marino /  María Irigoyen (Campionesse)
 Jacqueline Cako /  Natalie Pluskota (primo turno)

 Verónica Cepede Royg /  Adriana Pérez (semifinali)
 Sanaz Marand /  Keri Wong (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rock Hill Rocks Open 2013